Гран-при Австралии 1988 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на трассе в Аделаиде, Австралия. Соревнования состоялись 13 ноября 1988 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:21,216
 Этот Гран-при стал последним для машин с турбомоторами вплоть до изменения регламента в 2014 году.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии